Würdemann ist der Familienname von

 Erich Würdemann (1914–1943), deutscher Marineoffizier
 Günter Würdemann (1930–2007), deutscher Grafiker
 Walter Würdemann (1912–1995), deutscher Geschäftsführer, Bremer Bürgerschaftsabgeordneter (SPD)